Бе́рридж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берридж, Майкл (1938—2020) — британский учёный и предприниматель.
 Берридж, Роберт (род. 1984) — новозеландский боксёр.
 Берридж, Элизабет (род. 1962) — американская актриса и певица.